Ministro da Defesa
 Ministério da Defesa (Argentina)
 Ministério da Defesa (Brasil)
 Ministério da Defesa (Dinamarca)
 Ministério da Defesa (Espanha)
 Ministério da Defesa (Itália)
 Ministério da Defesa (Japão)
 Ministério da Defesa (Reino Unido)
 Ministério da Defesa (Suécia)
 Ministério da Defesa (Timor-Leste)
 Ministério da Defesa da Alemanha
 Ministério da Defesa da Armênia
 Ministério da Defesa da Bielorrússia
 Ministério da Defesa da Federação Russa
 Ministério da Defesa Nacional (Grécia)
 Ministério da Defesa Nacional — Portugal

Desambiguações de política